Thana ou Thâṇâ (bengali : থানা, hindi : थाना, ourdou : تھانہ) signifie "commissariat de police" dans les pays d'Asie du Sud, et peut aussi désigner le district contrôlé par ce commissariat.

Notes et références 

Police
Bâtiment institutionnel et administratif